Mobility Radeon (früher Radeon Mobility) war ein Markenname der Firma ATI Technologies unter dem Grafikprozessoren für den Notebooksektor verkauft wurden. Nachdem ATI 2006 von der Firma AMD aufgekauft wurde, verwendete diese die Bezeichnung „Mobility Radeon“ zunächst weiter, bevor sie ab Ende 2010 durch die Serie AMD Radeon M ersetzt wurde.

Die Mobility-Serie stammte von den Desktop-Grafikchips der ATI-Radeon-Serie ab, besaßen aber einige besondere Funktionen zum Stromsparen. Die Chips der Mobility-Serie waren meistens langsamer getaktet oder besaßen weniger Pipelines bzw. Streamprozessoren als ihre Schwester-Modelle mit derselben Modellnummer. 

Die Mobility Radeons konkurrierten mit der GeForce-Go- bzw. GeForce-M-Serie des Konkurrenten Nvidia.

Serienübersicht 
Den Status der eigenen Karte und Treibersoftware kann man mit Software wie GPU Caps Viewer (Windows XP bis 10)  detailliert einsehen und kann auch kleine Demos ablaufen lassen.

Mobility Radeon 7000- und 9000-Serie

Mobility Radeon X-Serien 
 Alle RV3xx  beherrschen  Pixel-Shader 2.0 und DirectX 9.0, sowie OpenGL 2.0.
 Alle RV4xx beherrschen  Pixel-Shader 2.0b und DirectX 9.0b, sowie OpenGL 2.0.
 Alle RV5xx beherrschen  Pixel-Shader 3.0 und DirectX 9.0c, sowie OpenGL 2.0.

Mobility Radeon HD-Serien 2000 und 3000 
Alle HD mit RV6xx basieren auf TeraScale-Architektur mit Shader Modell 4.0 und unterstützen DirectX 10.0, OpenGL 3.3 und  AMD APP (ATI Stream).

Mobility Radeon HD-Serien 4000, 500v und 5000 

Alle HD mit  RV7xx basieren auf TeraScale-Architektur mit Shader Modell 4.1 und unterstützen DirectX 10.1, OpenGL 3.3 und  OpenCL 1.0.
Alle HD 5400 und höher (RV8xx) basieren auf TeraScale-2-Architektur mit Shader Modell 5.0 und unterstützen  DirectX 11.0, OpenGL 4.4 und  OpenCL 1.2 mit aktuellen Treibern.

Anmerkungen

Weblinks

Siehe auch 
 ATI Radeon

Ati Mobility Radeon